Virgin er et ord, der stammer fra engelsk og betyder jomfru. 

Virgin henviser til flere artikler:

 Virgin Group – et venture kapital konglomerat, stiftet af bl.a. Richard Branson
 Virgin Records – et pladeselskab
 Virgin Atlantic Airways – flyselskab
 Virgin Galactic – en virksomhed, der forsøger at fremstille et rumfartøj til kommerciel rumfart

 Jomfru Maria – Kaldes i Kristendommen til tider for "The Virgin"
 Virgin Islands – Jomfruøerne
 Virgin (band) – polsk rockband